

Населені пункти та їхні частини
 Раконевиці — місто в Ґродзиському повіті Великопольського воєводства
 Раконевиці — гміна в Ґродзиському повіті Великопольського воєводства
 Раконевиці — село в гміні Раконевиці Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Раконевиці — лісова осада в гміні Раконевиці Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

Примітки